Valpré peut faire référence à :

 Valprato Soana, Valpré désignant en français cette commune italienne ;

 Valpré-Lyon, un domaine situé à Écully incluant le château de Valpré. Ce centre d'accueil d'entreprises/hôtel appartient aux Augustins de l'Assomption depuis 1947.